Essenbach ist der Ortsname von

 Essenbach, Markt im Landkreis Landshut, Bayern
 Essenbach (Odelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Odelzhausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Essenbach (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern